Saint-Christaud kan syfta på:
 Saint-Christaud, Haute-Garonne
 Saint-Christaud, Gers